Bechstein kan syfta på:

 Johann Matthäus Bechstein (1757–1822), tysk skogsman och zoolog
 Ludwig Bechstein (1801–1860), tysk diktare och sagosamlare
 Carl Bechstein (1826–1900), tysk pianofabrikant, grundare av pianotillverkaren C. Bechstein
 C. Bechstein, tysk tillverkare av pianon och flyglar

Tyska efternamn